Za uporabo v športu, glej Tretja divizija

Seznam divizij z zaporedno številko 3.

Seznam 
 Pehotne
 3. divizija (Avstralija)
 3. divizija (Združeno kraljestvo)
 3. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 3. pehotna divizija (Kanada)
 3. finska pehotna divizija (Zimska vojna)
 3. finska pehotna divizija (Nadaljevalna vojna)
 3. pehotna divizija (ZDA)
 3. karpatska pehotna divizija
 3. pehotna divizija (NDH)
 3. hrvaška pehotna divizija (NDH)

 Marinske
 3. marinska divizija (ZDA)

 Oklepne
 3. tankovska divizija (Wehrmacht)
 3. SS-tankovska divizija »Totenkopf«
 3. oklepna divizija (ZDA)

 Gverilske
 3. udarna divizija NOVJ

 Konjeniške
 3. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi